Municipio de Lovell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lovell (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Lovell (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.